Aleksandar Šćekić – calciatore montenegrino, centrocampista
 Marko Šćekić – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo
 Nemanja Šćekić – calciatore montenegrino
 Vladimir Šćekić – militare jugoslavo